Bollwerk bezeichnet folgende Begriffe:

 Bollwerk, eine Reihe eingerammter Pfähle, die entweder als Stützwand eines Erdkörpers oder als Befestigungsanlage dienen
 Vom obigen Begriff abgeleitet auch oft als Synonym für Festung verwendet

Geographische Bezeichnungen:
 Bollwerk (Bern), Straße in der Stadt Bern, Schweiz
 Bollwerk (Kierspe), Ortslage in der Stadt Kierspe, Märkischer Kreis
 Bollwerk (Lichtenberg), Batterieturm in Lichtenberg (Fischbachtal), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Bollwerk (Mulhouse) im Elsass
 Großes Bollwerk, mittelalterlicher Turm in Büdingen, Wetteraukreis, Hessen; siehe Großes Bollwerk und Hexenturm (Büdingen)

Namen:
 Bollwerk (Musikgruppe), Musikgruppe aus Hoyerswerda, Sachsen
 BollWERK, Musikgruppe um Barbara Boll aus Lampertheim, Hessen
 Bollwerk-Verlag, ein von Karl Drott gegründeter Verlag in Offenbach am Main
 Matthias Bollwerk, Schauspieler und Sänger

Siehe auch: